Tien kleine negertjes (lied), een kinderlied
 Tien kleine negertjes (boek), een misdaadroman van Agatha Christie
 Tien kleine negertjes (theater), een theaterstuk gebaseerd op het boek van Agatha Christie
 films, gebaseerd op het boek:
 Ten Little Indians (1965) van George Pollock
 Ten Little Indians (1974) van Peter Collinson
 Desyat negrityat (1987) van Stanislav Govorukhin (Engelse titel Ten Little Indians)
 Ten Little Indians (1989) van Alan Birkinshaw

Zie ook:
 And Then There Were None